William Ashley kan syfta på:

* William Henry Ashley (1778–1838), amerikansk pälshandlare, företagare och politiker
 William James Ashley (1860–1927), brittisk historiker och nationalekonom